Ludwig Rellstab ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Rellstab (Dichter) (1799–1860), deutscher Dichter und Musikkritiker
 Ludwig M. Rellstab (1873–1950), deutscher Physiker
 Ludwig Rellstab (Schachspieler) (1904–1983), deutscher Schachspieler